Манн, Майкл (род. 1942) — британский и американский социолог, специалист по исторической макросоциологии, представитель неовеберианской школы социально-политических исследований.
 Манн, Майкл (род. 1943) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, лауреат премий BAFTA и «Эмми», а также четырёхкратный номинант на премию «Оскар».
 Манн, Майкл Эван (род. 1965) — американский климатолог и геофизик.